Белый лебедь — птица из рода лебедей (Cygnus) семейства утиных (Anatidae), обладающая белым оперением.

 В искусстве
 Белый лебедь — Одетта, героиня балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» (1877).
 «Белый лебедь» — стихотворение Константина Бальмонта (1897).
 «Белый лебедь» — цикл стихотворений Константина Бальмонта из сборника «Хоровод времён» (1908, опубликован в 1909).

 В истории
  (ок. 1850—1904) — индейский воин, воевавший в 7-й кавалерии Джорджа Кастера.

 Другое
 «Белый лебедь» — неофициальное прозвище колонии особого режима в Соликамске (Пермский край).
 «Белый лебедь» — неофициальное прозвище Даугавпилсской тюрьмы (Латвия).
 «Белый лебедь» — неофициальное прозвище пересыльной тюрьмы в Пятигорске (ныне СИЗО № 2).
 «Белый лебедь» — следственный изолятор в Великом Новгороде.
 «Белый лебедь» — прозвище бомбардировщика Ту-160 среди пилотов.
 «Белый лебедь» — волгоградская областная радиостанция.
 «Белый лебедь» — боевик Роберта Кромби (США—Россия, 2013).

См. также